Le Maître du monde est le cinquante-sixième tome de la série Michel Vaillant, paru en 1993. Suite de l'album Une histoire de fous, il a pour thème principal la rivalité en Formule 1 entre Michel Vaillant et Steve Warson désormais chez Leader.

Synopsis 
Un nouveau championnat du monde de Formule 1 s'ouvre à Kyalami en Afrique du Sud, marqué par le retour des Leader, pilotées par Bob Cramer et Steve Warson. Malgré son échec aux dernières 24 Heures du Mans, l'ancien coéquipier de Michel Vaillant a été réintégré dans l'écurie asiatique et promu au rang de nouveau Leader par Ruth. Fort de ce nouveau statut et disposant d'une monoplace supérieure en performance, Steve écrase le début de saison en remportant les sept premiers Grands Prix de Formule 1 de l'année ; mais Michel et Jean-Pierre préparent leur riposte, prévue pour le Grand Prix automobile de France à Magny-Cours.

Personnages réels présents 
 Jean Alesi
 Alain Prost
 Ayrton Senna
 Michael Schumacher
 Eric Bernard

Notes et références 

Michel Vaillant